Amit Kohen – izraelski lekkoatleta
 Amit Kohen (ur. 1999) – izraelski piłkarz